Kazan peut désigner :

Titres 

 , roman américain de James Oliver Curwood (1914).
 Kazan, manga de Gaku Miyao.

Toponymes 

 Kazan, une ville de Russie.
 Le khanat de Kazan, un Khanat mongol issu de l'éclatement de la Horde d'or.
 La rivière Kazan, une rivière du Canada.
 Kazan un district de l'agglomération d'Ankara, capitale de la Turquie.
 Un groupe d'îles de l'Archipel d'Ogasawara comprenant les îles Iwo Jima, Kitaiwo et Minamiiwo.

Personnes

Famille Kazan 
 Elia Kazan (1909-2003), cinéaste américain ;
 Nicholas Kazan (1945-), cinéaste américain, fils du précédent ;
 Maya Kazan (1986-), actrice américaine de télévision et de cinéma, fille du précédent ;
 Zoe Kazan (1983-), actrice américaine et sœur de la précédente.

Autres personnalités 
 L’empereur Kazan, un Empereur du Japon ;
 Lionel Kazan (1930 - 2016), photographe de mode ;
 Alexandra Kazan, présentatrice de télévision monégasque, fille de Lionel ;
Watanabe Kazan (1793–1841), politicien et peintre japonais.

Histoire 
 Les campagnes de Kazan, campagnes militaires du tsarat de Russie contre le khanat de Kazan menées entre 1545 et 1552.

Divers 

 Kazan Helicopter, un constructeur aéronautique russe
 Un kazan est un ustensile de cuisine des peuplades turques d'Asie